Orest ist:

 Orestes, eine Person der griechischen Mythologie
 Orest (Vorname), ein männlicher Vorname
 Orest (Korvette) (gebaut 1836), eine russische Korvette im Krimkrieg

Siehe auch
 Leben des Orest, Oper von Ernst Krenek
 Oreste
 Orestes (Begriffsklärung)